McDougal ist der Familienname folgender Personen:
 E. Parker McDougal (1924–1994), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James McDougal Hart (1828–1901), schottisch-amerikanischer Maler, siehe James Hart (Maler)
 John McDougal (1818–1866), US-amerikanischer Politiker
 Karen McDougal (* 1971), US-amerikanisches Fotomodell und Schauspielerin
 Myres Smith McDougal (1906–1998), US-amerikanischer Jurist und Völkerrechtsexperte

Siehe auch:
 McDougall
 MacDougall